August Wilhelm Dankworth ist der Name folgender Personen:

* August Dankworth (Maler) (August Wilhelm Dankworth; 1813–1854), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf
 August Dankworth (Mediziner) (August Wilhelm Johann Dankworth; 1827–1901), deutscher Apotheker, Arzt, Amtsphysikus, Badearzt, Gemeinderatsmitglied, Sanitätsrat, Sprachgenie und Heimatdichter